Rumunjska
 Argeş (rijeka)
 Argeş (županija)

 Španjolska
 Arges (Španjolska)